Lliçó del martirologi romà en què estan escrits els noms i els fets dels sants de cada dia.
 Primer dia de cada mes segons el calendari romà antic.
 Nit de Nadal
 "Calendes gregues". Temps que no vindrà mai.
 Calenda (ball), ball afrocaribeny